Mirabaud ist der Name von:

 Jean-Baptiste de Mirabaud (1675–1760), französischer Autor, Übersetzer und Philosoph
 Mirabaud-Gruppe, Schweizerische Banken- und Finanzgruppe